Grupp A i afrikanska mästerskapet i fotboll 2013 spelades mellan den 19 januari och 27 januari. Lagen i gruppen var Sydafrika (värdland), Angola, Marocko och Kap Verde. Matcherna spelades i Sydafrika; Johannesburg, Durban och Port Elizabeth.

Tabell

Alla tider är sydafrikansk standardtid (UTC+2)

Sydafrika mot Kap Verde

Angola mot Marocko

Sydafrika mot Angola

Marocko mot Kap Verde

Marocko mot Sydafrika

Kap Verde mot Angola

Referenser

Externa länkar

Afrikanska mästerskapet i fotboll 2013
Sportevenemang i Johannesburg
Johannesburg under 2000-talet